Никола́й Гле́бов:
 Глебов, Николай Александрович (1899—1974) — советский писатель и журналист.
 Глебов, Николай Дмитриевич (1935—2018) — советский и российский геолог, Герой Социалистического Труда (1975).
 Глебов, Николай Николаевич (1864—1941) — земский и политический деятель, инженер, предприниматель и изобретатель; брат А. Н. Глебова.
 Глебов, Николай Прокопьевич (1918—1987) — Герой Социалистического Труда, первый секретарь Целинного райкома КПСС Курганской области.
 Глебов, Николай Фёдорович (1837—1893) — протоиерей Русской православной церкви, педагог, редактор газеты «Рязанские епархиальные ведомости».
 Глебов, Николай Яковлевич (1909—1996) — советский футбольный тренер.